Oriflame Holding AG (Oriflame) (произносится Орифлэйм) — шведско-швейцарская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже средств по уходу за кожей, средств личной гигиены, парфюмерии и декоративной косметики, продукции здорового питания и аксессуаров. С 2004 по 2015 год акции компании обращались на Стокгольмской бирже NASDAQ OMX Nordic, а сама компания была зарегистрирована в Люксембурге под названием Oriflame Cosmetics S.A. В 2015 году компания провела реорганизацию головной группы, поменяла регистрацию с  люксембургской на швейцарскую, по месту расположения финансово-юридических подразделений, а также сменила название: c июля 2015 года на NASDAQ OMX Nordic обращаются акции компании Oriflame Holding AG.

Центры разработки продукции компании находятся в Стокгольме и Дублине. По данным компании, она представлена в 63 странах мира, где предлагает свою продукцию на сайтах и по регулярно обновляющимся каталогам. Компания «Орифлэйм» работает методом прямых продаж (продавая свою продукцию напрямую онлайн или оффлайн, через консультантов — партнёров компании).

История 
Компания Орифлэйм была основана в Швеции в 1967 году братьями Йонасом и Робертом аф Йокниками совместно с их другом. Своё название компания получила в честь Орифламмы — Королевского знамени (орифламма —  — золото,  — пламя), изначально представлявшего запрестольную хоругвь и использовавшегося в качестве боевого знамени французскими королями.

Ключевые даты 
 1967 год — основание компании в Швеции;
 1970 год — вышел первый каталог Oriflame
 1972 год — компания выходит на международный косметический рынок, открывает офис головного правления в Брюсселе;
 1982 год — компания открывает центральный научно-производственный комплекс в Ирландии;
 1982 год — компания была зарегистрирована на Лондонской товарной бирже;
 1992 год — начало деятельности компании в России и на Украине;
 1995 год — открытие производственного комплекса в Варшаве, Польша;
 18 марта 1996 года — начало работы методом прямых продаж и внедрение многоуровневого маркетинг-плана в России;
 1996 год — открытие производства в Дели, Индия;
 2003 год — компания приобрела новый производственный комплекс в Швеции;
 2004 год — в России в г. Красногорске (Московской обл.) начинается строительство первого торгово-производственного комплекса компании;
 2004 год — акции компании выпущены на Стокгольмскую биржу;
 2005 год — открытие производства в сорока километрах от Шанхая, Китай;
 2006 год — запущен производственный комплекс в Красногорском районе Московской области (переведен в Ногинский район М. О. в 2015 г.)
 2009 год — на первом российском заводе выпущена миллионная губная помада;
 2009 год — количество консультантов Орифлэйм в мире превысило 3 млн человек;
 февраль 2015 года — компания открыла производственно-логистический комплекс (26 га, объём инвестиций более 150 млн евро) в Ногинском районе Московской области и начала производство губной помады, шампуней, гелей для душа, дезодорантов и другой продукции.

Деятельность 
Возможно, компания Oriflame начала свой бизнес с производства одной линии средств по уходу за кожей, сегодня компания владеет собственными производствами в пяти странах мира и двумя исследовательскими центрами. Постоянный ассортимент компании — почти 1000 наименований. Информационная поддержка осуществляется при помощи каталогов и других печатных материалов, выходящих тиражом 100 миллионов экземпляров на 35 языках и разработанных собственным дизайнерским агентством компании. На местных рынках такая стратегия поддерживается рекламными кампаниями и интенсивными программами по связям с общественностью, способствующими развитию популярности марки.

Компания Oriflame продает свою косметику дистанционно — через интернет, а также методом прямых продаж. Зарегистрировавшееся в качестве «консультанта» лицо получает возможность покупать продукцию со скидкой около 20% и более, а также может получать комиссионное вознаграждение за доставку товаров и за покупки приглашенных ими клиентов.

Компания имеет пять собственных фабрик, расположенных в Швеции, Польше, России, Китае и Индии и два центра исследований и разработок — в Дублине (Ирландия) и Стокгольме (Швеция).

Oriflame в России 
Компания начала свою деятельность в России в 1992 году, предлагая свою продукцию в розничных магазинах. В 1992—1995 года дарила корзины косметики призёрам программы «Поле Чудес». В 1996 году начала продвигать свою продукцию методом прямых продаж. Владела в 2006—2013 гг. фабрикой в Красногорском районе (Московская область) по производству губной помады и блеска для губ. В конце 2014 года производство из Красногорска было перенесено в Ногинский район Московской области, где компания инвестировала 150 млн евро в строительство производственно-логистического комплекса.

Сервисные пункты обслуживания Oriflame расположены более чем в 1900 городах России. В 18 крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Воронеж, Саратов, Новосибирск, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск, Иркутск, Челябинск, Ярославль, Хабаровск, Волгоград, Нижний Новгород, Красноярск и Самара) работают Сервисные центры.

Бренд представлен также онлайн на официальном сайте oriflame.ru. Заказы из интернет-магазина доставляются по всей России в партнерские офисы, пункты выдачи 5Post, PickPoint, в отделения Почты России и курьерами Почты, а также в магазины «Связной» и отделения Сбербанка.

Согласно годовому отчету компании, опубликованному 14 февраля 2013 года, продажи подразделения «CIS & Baltics» в 2012 году составили 800 млн евро, что больше половины от общего объёма продаж (1489,3 млн евро) компании в мире. В рейтинге Эксперт-400 с показателями продаж 2011 года компания занимает 323-t место с заявленным объёмом продаж 19,115 млрд рублей.

В интервью в сентябре 2013 года глава компании Магнус Брэннстрём заявил, что Россия является первым по величине рынком для Oriflame, Украина — вторым, Казахстан входит в первую десятку, а в целом на страны СНГ приходится более половины всех продаж компании.

Критика 
В Иране был закрыт главный офис компании, а также задержаны 4 сотрудника, позже отпущенных под залог. Через несколько месяцев министр по делам разведки Ирана обвинил компанию Oriflame в намерении подорвать государственную безопасность Ирана.

В 2014 году российское подразделение Oriflame было заподозрено Управлением ФНС в намеренном занижении доходов и уклонении от уплаты налогов.
В январе 2016 года ФНС России выиграла суд о трансграничных операциях и дополнительной выплате налогов компании Орифлейм в размере более 580 миллионов рублей. В апреле 2017 года в офисе был проведен повторный обыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

См. также 
 Сетевой маркетинг
 Косметика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный российский сайт
 Официальный российский сайт
 Официальный российский сайт

Многоуровневый маркетинг
Производители косметики и парфюмерии
Компании Стокгольма
Компании, имеющие листинг акций на Стокгольмской бирже
Компании Люксембурга